Charles Moreau ist der Name folgender Personen:

* Charles de Moreau (1758–1840), französischer Architekt und Maler
 Charles Moreau (Politiker) (1820–vor 1876), Schweizer Politiker